Le 118 fight est un type de canular téléphonique apparu en France sur Fun Radio en . Il consiste à appeler simultanément plusieurs services de renseignements téléphoniques dont les numéros commencent par le même nombre 118, et à laisser discuter entre elles les personnes ou automates répondant. Pour relancer le « combat » (fight en anglais), l'animateur effectue parfois de vraies demandes de renseignements qui accentuent la confusion.

Le symbole du préfixe 118 en France 
118 y constitue le trigramme initiant des numéros de services de renseignements téléphoniques en général privatisés : à la suite d'une particularité de ce pays, différents numéros de téléphone de renseignements commencent donc par ces trois chiffres dans cet ordre. Il s'agit de sociétés concurrentes et non pas de services complémentaires.

Vocabulaire radio propre aux programmes
Canular
Thématique humour en radio